Анатолий Комар:
 Комар, Анатолий Григорьевич (1928—1943) — советский военнослужащий, рядовой, участник Великой Отечественной войны, разведчик, повторил подвиг Александра Матросова.
 Комар, Анатолий Николаевич (1909—1959) — советский инженер-строитель, академик Академии строительства и архитектуры УССР.